Gate er engelsk og betyder på dansk port eller låge og kan hentyde til flere artikler:
Gate (lufthavn) – et område hvor man går fra og til borde i et fly i en lufthavn.
Gate (digital elektronik) – et simpelt elektronisk kredsløb.
Gate (tilledning) – felteffekttransistor.
Transmissionsgate – et simpelt elektronisk kredsløb.
Stargate – flertydig – bl.a. en amerikansk film og tv-serie.

Se også
Dør

Andre gennemgange